Прилуцький район — район Чернігівської області України
 Прилуцький район — колишній район Чернігівської області, який існував у 1923—2020 роках
 Прилуцький район — колишній район Вінницької округи.